"Owl" pode ser:
 OWL, linguagem web
 Hoot Owl, localidade de Oklahoma
 Owl City, banda
 Owl Ranch-Amargosa, localidade do Texas
 Owl Creek, localidade do Wyoming

Desambiguações de topônimos